Padrón est un nom propre espagnol qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Padrón (La Corogne), commune espagnole de la province de La Corogne en Galice.
 Padrón (Fonsagrada), paroisse civile de la commune espagnole de Fonsagrada dans la province de Lugo en Galice.
 San Miguel del Padrón, municipalité de La Havane à Cuba

Patronyme 

 Alí Padrón, homme politique, économiste et 

iministre vénézuélien.
 José Padrón (1907-1966), footballeur espagnol et militant anarchiste.
 Juan Padrón (1947-2020), réalisateur cubain.
 Sergio Padrón (1933-), entraîneur cubain de football.

Botanique 
 , variété de piment (Capsicum annuum) originaire de la commune de Padrón dans la province de La Corogne en Galice (Espagne).

Patronyme hispanique